

Іннокентьєвське сільське поселення — сільське поселення, Нанайський район, Хабаровський край
 Іннокентьєвське сільське поселення — сільське поселення, Ніколаєвський район, Хабаровський край